Hornbæk Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hornbæk Kirke (Helsingør Kommune) – en kirke i Hornbæk Sogn i Helsingør Kommune
 Hornbæk Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Hornbæk Sogn i Randers Kommune